Kiona est un prénom féminin. C'est un prénom  qui signifie « fée »

Sens et origine du prénom 
 Prénom féminin d'origine autochtone d'Amérique du Nord qui signifie "colline dorée". Sa variante est Kionna.
 Prénom féminin irlandais, variante de Kian.

Prénom de personnes célèbres et fréquence 
 Prénom aujourd'hui peu usité aux États-Unis.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom amérindien